Тундряная чечётка, или тундровая чечётка, или пе́пельная чечётка (), — вид певчих воробьиных птиц из семейства вьюрковых (Fringillidae).

Описание 

Длина тела от 13 до 15 см, похожа на обыкновенную чечётку, но светлее. Надхвостье не полосатое, а чисто белое. Спина имеет серую окраску и выделяется на фоне светлой головы и светлой, немного полосатой нижней стороны.

Грудь самца имеет слабый розовый оттенок, отсутствующий у самки. Самец и самка имеют ярко-красное темя. Голос похож на голос обыкновенной чечётки, однако, отдельные звуки разделены яснее.

Образ жизни 
Большей частью тундровая птица, гнездящаяся в карликовых берёзах и низком густом кустарнике. Гнездо с яйцами состоит из 4—5 яиц, через 9—14 дней после появления на свет птенцы становятся самостоятельными. Семена берёзы, а также насекомые являются основным питанием тундряной чечётки. В некоторых местах, например, в северной Норвегии, тундряная чечётка образует неограниченное количество смешанных пар с обыкновенной чечёткой.

Местообитание 
Имеются 2 подвида, A. h. hornemanni из Гренландии и канадских соседних островов, а также A. h. exilipes из Северной Америки и Евразии. Гренландская разновидность крупнее и светлее, иногда преимущественно белого цвета. В Европе тундряная чечётка гнездится только в самой северной Скандинавии. Зимует во всей Скандинавии и в Прибалтике, отдельные особи встречаются в Исландии, Великобритании и Центральной Европе.

В России встречается по всему северу страны — от Кольского полуострова до Чукотки.

Примечания

Литература 
 Roger Peterson, Guy Montfort, F. A. D. Hollom: Die Vögel Europas, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 9. Auflage 1966, ISBN 3-490-05518-7

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Пепельная чечётка.

Щеглиные
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1843 году